«Павлики international»— українська поп-група.

Села:
 Павлики — Львівська область, Золочівський район
 Павлики — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)

Населені пункти та їхні частини
 Павлики — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки